Полноводное  — топоним (основной тип: лимноним) в России.

Чукотский автономный округ 
 Полноводное — озеро, левобережье руч. Проходной, северо-западнее оз. Холодное, координаты 67°34' с. ш. 178°44' з. д., код ГКГН 763063.
 Полноводное — озеро, в верховье р. Вагылыльвэгыргын, координаты 68°10' с. ш. 179°41' в. д., код ГКГН 787443.

См. также 
 Полноводная
 Полноводный